Фредериксберг (Фредериксбург):

 :
 Фредериксберг — административное образование в составе Столичной области Дании, на острове Зеландия.
 Старое шведское название посёлка Пасилы, района в финский столицы Хельсинки
 Фредериксберг — город в Дании, административный центр одноимённой коммуны.
 Фредериксберг — дворец в одноимённом городе, резиденция датских монархов.
 Фредериксберг — станция метрополитена Копенгагена.

 :
 Фредериксберг — город в северо-восточной Виргинии, неподалёку от которого 11—15 декабря 1862 года произошло сражение Гражданской войны в США — битва при Фредериксберге
 Фредериксберг — город в штате Техас
 Фредериксберг — невключенная территория в Калифорнии

 Фредериксберг, Андрас (род. 1992) — фарерский футболист, полузащитник.

См. также 
 Фредериксборг